Села:
 Хворостів — Волинська область, Володимирський район
 Хворостів — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район

Див. також 
 Хворостов